Города Габона () — список наиболее крупных населённых пунктов Габона. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Габоне есть 33 города с численностью более 1 500 человек.

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Габона

Примечания

Ссылки 

 
Габон
Списки:Габон